Кантон може да се отнася за:
 кантон, административно-териториална единица;
 кантон, малка крайпътна или железопътна сграда;
 Кантон, остров в Кирибати;
 Кантон, друго име на китайския град Гуанджоу;
 Кантон, друго име на китайската провинция Гуандун.